Національний чемпіонат Куби з футболу () — змагання з футболу з-поміж клубів Куби, в ході якого визначається чемпіон країни й представники міжнародних клубних змагань. Створений 1912 рік.

Історія 
 1912-1961: брали участь аматорські клуби (паралельно з цим у 1948-1951 та 1954-1956 рік проводився чемпіонат Куби з футболу серед професіональних клубів).
 1963 – наш час: беруть участь регіональні команди (до 1977 року, використовували псевдоніми).

Формат 
З 1963 року в турнірі можуть брати участь (через регіональні команди) 16 територіальних одиниць Куби (до 1977 року вони могли брати участь у турнірі під псевдонімом).
 2007/08-2008/09: Турнір у два раунди з плей-оф.
 2011-2012 (Прімера дивізіон): турнір з двох раундів (8 команд) з плей-оф.
 2011-2012 (Сегунда дивізіон): турнір з двох раундів (8 команд).
 2013: Відбірковий етап (4 групи по 4 команди) і турнір з трьох раундів (8 команд) з плей-оф.
 2014-2015: передкваліфікаційний етап (2 групи по 4 команди), Відбірковий етап (4 команди) та турнір х двох раундів (10 команд).
 2016 – наш час: відбірковий етап (2 групи по 8 команд) та турнір з двох раундів (10 команд).

З різних причин (політичних, економічних тощо) з сезону 2007/08 років кубинські команди не брали участь у клубному чемпіонаті КФС чи Лізі чемпіонів КОНКАКАФ.

Переможці та призери

Титули по клубах

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт турніру 
 Cuba - List of Champions 
Футбол на Кубі
1912 в кубинському спорті